Tetralon se može odnositi na:

 1-Tetralon
 2-Tetralon